Graphis – tytuł czasopisma
  Graphis – rodzaj porostów